Даман:

 Даман — административный центр индийской союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу
 Даман — административный округ индийской союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу, бывшая португальская колония
 Даман — каган Западно-тюркского каганата
 Даманы — отряд млекопитающих